Флаг муниципального образования Балахти́нский райо́н Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 января 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3758.

Описание 
«Флаг Балахтинского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Балахтинского района в зелёном, синем, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В скошенном лазоревом (синем) и зелёном поле серебряная волнистая перевязь, справа, сопровождаемая в лазури золотой коронованной рыбой с изогнутым хвостом, положенной в перевязь; в зелени — серебряным фонтаном о тринадцати струях».

Обоснование символики 
Балахтинский район располагается по обоим берегам Красноярского водохранилища (моря), правобережье — отроги Восточного Саяна с хвойными лесами, а большая часть левобережья — лесостепная часть Хакасско-Минусинской котловины. Знаковым явлением для района является и протекающая река Чулым. Район пересекает магистраль федерального значения Красноярск—Абакан—Кызыл. Все это нашло отражение в геометрии флага.

Золотая рыба — «балыкта» («рыбное место») — так называли местность чулымские татары.

Серебряный фонтан символизирует расположенный в 30 км от посёлка Балахта известный в Сибири санаторий «Красноярское Загорье» на базе Кожановского месторождения минеральных вод. В район объединены 13 муниципальных образований (12 сельсоветов и 1 посёлок).

Синий цвет (лазурь) символизирует богатство водными ресурсами.

Зелёный цвет — символ лесных богатств и природного изобилия земли Балахтинской.

См. также

Примечания 

Балахтинский район
Флаги с изображением рыбы